«Стриж» — товарное название скоростных поездов локомотивной тяги Talgo Intercity (Talgo 9), приобретённых ОАО «РЖД» для эксплуатации на российских и европейских железных дорогах, но по необъявленной причине выведенных из эксплуатации в 2022 году и законсервированных. Является адаптированным к России проектом испанского поезда Talgo Intercity (Тальго), который с успехом используется на железных дорогах Европы. Брендовое название поезда продолжило традицию присваивать скоростным поездам имена птиц («Сокол», «Буревестник», «Сапсан», «Ласточка», «Иволга», «Соловей»).

История 

В четвёртом квартале 2014 года планировалось запустить новый экспресс, Москва — Киев из вагонов Talgo, способный преодолеть расстояние в 855 км между столицами России и Украины за 7 часов. Ведомые электровозом ЭП20 поезда способны развивать максимальную скорость 200 км/ч. Ускоренный поезд планировался дважды в сутки в обоих направлениях без ночных переездов. В каждый из четырёх составов предполагалось включать 20 вагонов, из которых 16 предназначены для перевозки пассажиров, в двух вагонах — ресторан и бистро, ещё два обеспечивают автономную энергетику всех систем жизнеобеспечения поезда. Вагоны с системой принудительного наклона кузова оборудованы Wi-Fi, кондиционерами, системой электрического воздушного отопления и биотуалетами, вагоны класса «люкс» — также и душевыми. Всего в поезде планировалось 414 сидячих мест, включая специальные для инвалидов-колясочников. Полная модернизация 502,5-километрового участка МЖД от Москвы до Зёрново (российско-украинская граница) для прохождения его ускоренным поездом за 4 часа без резерва времени оценена заместителем главного инженера МЖД Виктором Блиновым в 12 млрд рублей.

После событий 2014 года на Украине и резкого снижения пассажиропотока между Москвой и Киевом (к 2016 году на линии между столицами России и Украины остался один поезд) от проекта решено отказаться. Вместо него «Стрижи» с 1 июня 2015 года начали курсировать в Нижний Новгород (до 7 раз в сутки), а с 2017 года на поездах «Стриж» организовано ускоренное движение по маршруту Москва — Минск — Варшава — Берлин. Расстояние в 1896 км поезд, курсирующий два раза в неделю, способен преодолевать за 20,5 часов с остановками в Минске, Бресте и Варшаве и других городах. Пограничная проверка в целях ускорения графика планировалась в пути. Однако из-за позиции польской стороны, устроившей незапланированную 45-минутную стоянку в Тересполе для пограничного, таможенного контроля, и замедления графика движения по Польше общее время в пути от Москвы до Берлина составило 22 часа. Расстояние в пределах полигона МЖД от Белорусского вокзала до станции Красное на российско-белорусской границе (487 км) «Стриж» преодолевает за 4,5 часа; в перспективе, по мере реконструкции и обновления инфраструктуры, за 4 часа. С 16 марта 2020 года поезд Москва — Берлин отменён в связи с пандемией COVID-19, а составы начали эксплуатацию на внутренних маршрутах Санкт-Петербург — Москва — Самара.

С 10 марта 2022 года, в связи с военным вторжением на Украину все рейсы поездов «Стриж» были отменены, на маршруте Нижний Новгород — Москва их заменили «Ласточки», на маршруте Санкт-Петербург — Самара их заменил скорый поезд № 063В/063Й.

Маршруты 
Для России закуплены только промежуточные вагоны Talgo (модель Talgo 9) для обращения на локомотивной тяге. В качестве локомотива используются российские локомотивы ЭП20, ЭП2К (маршрут СПб — Самара — СПб, на участке Саранск — Самара), ТЭП70БС (маршрут СПб — Самара — СПб, на участке Арзамас — Саранск).

Наличие возможности использовать локомотив, работающий на разных системах тока, на участке Москва — Нижний Новгород является неотъемлемым требованием, поскольку участок Москва — Владимир работает на постоянном токе, а участок Владимир — Нижний Новгород — на переменном, и у нескоростных поездов данного направления во Владимире происходит смена локомотива.

Москва — Нижний Новгород 

С 1 июня 2015 года на маршруте Москва — Нижний Новгород (442 км) скоростной поезд «Стриж» заменил курсировавший там 5 лет высокоскоростной поезд «Сапсан», при этом время в пути сократилось с 4 ч до 3 ч 35 мин. Обещалось, что с 2017 года поезда «Стриж» будут доезжать от Москвы до Нижнего Новгорода с учётом остановок за 3 часа 20 минут, по факту на 2018 год — 3 часа 43 минуты.

По пути поезд делал остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире. На этих станциях построили новые низкие платформы (кроме ст. Ковров I, где нет высоких платформ).

Составы были закуплены для перевозок по маршруту Москва — Киев (Украина), но, в связи с событиями на востоке Украины, эти поезда пустили по маршруту Москва — Нижний Новгород.

11 августа 2015 года поездами «Стриж» на данном направлении был перевезён 200-тысячный пассажир, 8 сентября — 300-тысячный пассажир, 11 ноября — 500-тысячный пассажир.

7 апреля 2016 года на Курский вокзал Москвы прибыл миллионный пассажир скоростного поезда «Стриж». От имени «Федеральной пассажирской компании» миллионного пассажира и его семью поздравил генеральный директор компании Пётр Иванов.

В июле 2016 года пассажиропоток составил 114,9 тыс. человек, что на 18 % превысило показатель 2015 года. Средняя наполняемость вагонов в июле составляла 76 %. В первые семь месяцев 2016 года на московском направлении самым востребованным стал поезд «Стриж» № 703, который отправляется из Нижнего Новгорода в 07:36, и перевёз 67,2 тыс. человек. В Нижегородском направлении наибольшее количество пассажиров воспользовалось поездом № 712, который отправляется в 18:35 — 76,6 тыс. человек. В день отправлялось от 4 до 7 пар поездов. Максимальная скорость составляла 200 км/ч.

По состоянию на 2016 год состояние пути и контактной сети на некоторых участках позволяло поездам двигаться быстрее. Однако действующие устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) не давали возможности двигаться на перспективных скоростях: «Стриж» трудно вовремя остановить при необходимости. Предполагалось, что после введения в эксплуатацию информационной системы «Комплекс» на участках Петушки — Мстёра и Вязники — Денисово поезда смогли бы преодолевать отметку в 160 км/ч, но на практике это реализовано не было.

Отменён 10 марта 2022 года по необъявленной причине и на неопределённый срок.

Москва — Варшава — Берлин 
17 декабря 2016 года с Курского вокзала столицы РЖД запустили поезд «Стриж» по маршруту Москва — Берлин, проходя через Варшаву (1798 км). Поезд курсировал 2 раза в неделю (по субботам и воскресеньям). Время в пути составляло 20 часов 14 минут.

С 11 июня 2017 года все скоростные поезда «Стриж» сообщением Москва-Берлин отправлялись с Белорусского вокзала.

С 16 марта 2020 года поезд отменён в связи с пандемией COVID-19.

Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород — Самара 

На маршруте использовался состав от поезда «Стриж» Москва — Берлин (с преобладанием спальных мест), который был отменён в связи с пандемией COVID-19. До Самары поезд курсировал каждые 2 дня, а до Москвы — каждые 4 дня. Время в пути до / из Самары составляло 19 ч 40 мин. Время до Москвы составляло 5 ч. 30 м, а из Москвы 9 ч 39 мин.

С 21 августа 2020 года «РЖД» запустили поезд «Стриж» по маршруту Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Москва (Курский вокзал) — Нижний Новгород (Стригино) — Саранск — Самара.

С 15 марта 2021 года поезд «Стриж» по маршруту Санкт-Петербург — Самара — Санкт-Петербург следовал через Москву без остановки (до постройки вокзала «Восточный»), а с 16 марта 2021 года «РЖД» перевели поезд «Стриж» по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург на Киевский вокзал Москвы. При отправлении из Москвы поезд менял номер на 111М, становясь «скорым» (ранее поезд имел категорию «скоростной»).

Отменён 10 марта 2022 года по необъявленной причине и на неопределённый срок.

Происшествия 
19 июня 2017 года прибывающий из Нижнего Новгорода к платформе Курского вокзала «Стриж» совершил касательное столкновение с пригородным электропоездом ЭР2Р. Благодаря низкой маневровой скорости подхода состава к станции жертв удалось избежать. Вероятной причиной столкновения послужила неисправность стрелочного перевода.

Интерьер вагонов

См. также 
 Talgo
 Talgo 250
 Афросиаб (поезд)
 ЭВС1/ЭВС2 (Сапсан)
 Ласточка (электропоезд)
 Allegro (электропоезд)

Ссылки

Примечания 

Поезда Горьковской железной дороги
Проекты скоростного транспорта РЖД
Скоростные поезда
Электропоезда России